Saint-Philibert puede referirse a: 

 Saint-Philibert, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Saint-Philibert, comuna francesa situada en Morbihan.